Služebník může být:

 v obecném významu ten, kdo slouží – sluha
 Služebník (návrhový vzor) – návrhový vzor využívaný v objektově orientovaném programování
 Služebník (liturgická kniha) – liturgická kniha užívaný ve východních církvích
 Služebník Boží – označení pro osobu, u níž byl započat kanonizační proces, ale ještě nebyla prohlášena ctihodnou
 Služebník služebníků Božích – jeden z titulů papeže

Externí odkazy